Ка́спий:
 Каспий — сокращенное название Каспийского моря.
 Каспий — автомобильная дорога федерального значения М6.
 Каспий — санаторно-курортный комплекс в Дагестане (Россия).
 Kaspi Bank — казахстанский банк.
 Kaspi.kz — казахстанская технологическая компания.
 Каспий — газета, издававшаяся в Азербайджане в конце 19 — начале 20 века.

Населённые пункты

Казахстан 
 Каспий — село в Курмангазинском районе Атырауской области.

Россия 
 Каспий — посёлок в Камызякском районе Астраханской области.

Спортивные клубы 
«Каспий» — казахстанский баскетбольный клуб из города Актау.
 «Каспий» — казахстанский футбольный клуб из города Актау.
 «Каспий» — мини-футбольный клуб из Махачкалы.
 «Каспий» — название российского футбольного клуба «Анжи-2» из Махачкалы в 1991—1993 годах, представлял Каспийск.

Персоналии 
 Каспий, Даниил Александрович (1915—1964) — советский оператор документального кино